Kaizo  puede referirse a:

Kaizo (género de videojuegos) es un término que define un género de videojuegos de alta dificultad derivados de la serie Super Mario.
Katteni Kaizo es una serie manga creada por Kōji Kumeta.